Marek Ciesielczuk – polski dyplomata
 Stanisław Ciesielczuk – polski poeta